Скитер Дэвис (, наст. имя: Mary Frances Penick; 30 декабря 1931 — 19 сентября 2004) — американская певица в стиле кантри.

Музыкальный сайт AllMusic кратко характеризует Дэвис как певицу, «со своим классическим хитом  практически изобретшую [музыкальный жанр] поп-кантри». В 1963 году эта песня достигла 2 места в США в Billboard Hot 100, а также в том же «Билборде» высоких мест сразу в нескольких жанровых чартах: 2 места кантри-чарте, 4 места в ритм-н-блюзовом чарте и 1 места в adult contemporary-чарте.

Как пишет AllMusic, «Скитер Дэвис никогда не пользовалась большим вниманием критиков, но в 1950-е и 60-е годы она записала кое-что из наиболее доступной кроссоверной [примечание: популярной сразу в нескольких жанровых чартах, то есть среди любителей музыки различных жанров] кантри-музыки, иногда на грани рок-н-ролла».

Дискография 
 См. статью «Skeeter Davis discography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 Скитер Дэвис на сайте AllMusic
 Биография Скитер Дэвис на сайте CMT
 Music — Skeeter Davis на сайте BBC
 Биография Скитер Дэвис на сайте BlackCat Rockabilly Europe
 Статьи
 Skeeter Davis — Obituaries — News — The Independent, 22 сентября 2004
 Opry Star Skeeter Davis Dies — Billboard, 20 сентября 2004

Родившиеся в 1931 году
Умершие в 2004 году
Певцы и певицы США
Кантри-музыканты США
Поп-музыканты США
Авторы-исполнители США
Члены Grand Ole Opry
Певцы и певицы XX века
Певцы и певицы XXI века
Исполнители Four Star Records Records
Исполнители RCA Records
Родившиеся в округе Грант (Кентукки)
Детские писатели США
Умершие в Нашвилле
Умершие от рака молочной железы
Поп-вокалисты США